Per Museo delle arti e tradizioni popolari si possono trovare le seguenti voci:

Museo delle arti e tradizioni popolari –  sito nel comune di Marino
Museo delle arti e tradizioni popolari –  sito nel comune di Monte Sant'Angelo
Museo delle arti e tradizioni popolari – sito nel comune di Roma
Museo delle arti e tradizioni popolari – sito nel comune di Scanno, frazione di Frattura
Museo delle arti e tradizioni popolari – sito nel comune di Villalago